Фрасин има више значења:

 Фрасин (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Фрасин (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Фрасин (Броштени), насеље у округу Сучава у Румунији
 Фрасин (Фрасин), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Фрасин (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији